Ел Јуале има више значења:

 Ел Јуале (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Јуале (Сан Хуан Еванхелиста), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику